Szőke Dániel László (Nagykanizsa, 1998. január 6. –) magyar labdarúgó.

További információk 

1998-ban született személyek
Élő személyek
Nagykanizsaiak
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Haladás labdarúgói